Кукарский Покровский монастырь
Кукарский Успенский монастырь